Ice Cream (canção de Hyuna)
 Ice Cream (canção de f(x))

Desambiguação